Еберсбах:

 Еберсбах (Саксонія) — місто у Німеччині, у землі Саксонія. Підпорядкований адміністративному округу Дрезден. Входить до складу району Герліц. 
 Еберсбах (Гросенгайн) — громада у Німеччині, у землі Саксонія. Підпорядковується земельної дирекції Дрезден. Входить до складу району Майсен. 
 Еберсбах (Дебельн) — громада у Німеччині, у землі Саксонія. Підпорядковується адміністративному округу Хемніц. Входить до складу району Середня Саксонія.